Хуго Мозер (; 19 июня 1909, Эсслинген-на-Неккаре — 22 марта 1989, Бонн) — немецкий филолог и германист. Создатель нескольких германистских организаций, почётный доктор ряда европейских университетов.

Биография 
Хуго родился в Эсслингене в семье почтового служащего в 1909 году. Отец — Леонард Эммерт — умер ещё до рождения будущего филолога. Мать — Луиза Мозер — работала кухаркой. Хуго посещал гимназию в Эсслингене, изучал философию, германистику, романистику и англистику в Тюбингене. После заграничной поездки в Англию получил кандидата наук. В 1932 в Сорбонне Хуго была присвоена степень доктора философских наук. Впоследствии он работал в Штутгарте учителем в гимназии и Высшей школе торговли.

Во время второй мировой войны Мозер был призван на службу и даже попал в плен. Хабилитировался лишь в 1947 году в Тюбингене при поддержке Германа Шнайдера. В том же году начал преподавать в университете Штутгарта, в 1954 получил звание профессора в Нимвегенском университете. С 1956 работает в университете Саарбрюкена, с 1959 — в Бонне. В Боннском университете в 1963-1964 занимал пост ректора.

Вклад в развитие немецкой германистики 
С 1962 по 1964 был руководителем Немецкого союза германистов. В 1986 Мозер и его жена Хильдегард основали Фонд Хуго Мозера, который поддерживает молодых германистов. Из фонда каждые два годы выделяются премии исследования в области германистики. Мозер долгое время руководил Институтом немецкого языка в Маннгейме, который был основан при его участии. Был соиздателем многочисленных журналов по германистике, среди которых следует отметить журналы «Germanistik», «Wirkendes Wort» Лео Вайсгербера и «Zeitschrift für deutsche Philologie». Также был редактором журнала «Des Minnesangs Frühling» Гельмута Тервоорена.

За свою деятельность в 1964 году Мозер удостоился , в 1975 был награждён Орденом «За заслуги перед Федеративной республикой Германия», в 1986 — Орденом земли Баден-Вюртемберг. Являлся почётным доктором университетов Иннсбрука, Лунда и Ювяскюля и членом-корреспондентом академий наук в Лунде и Генте.

Труды 
В центре внимания Хуго Мозера находились практически все вопросы германистики, однако наиболее важными в деятельности учёного были вопросы социолингвистики и истории литературы (преимущественно средневековой). Среди его работ следует особо выделить:
 Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar, Reinhardt, München 1937
 Volkslieder der Sathmarer Schwaben mit ihren Weisen, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1943
 Deutsche Sprachgeschichte: Mit einer Einführung in die Fragen der Sprachbetrachtung, Niemeyer, Tübingen 1950, 6. überarbeitete Auflage 1969
 Uhlands Schwäbische Sagenkunde und die germanistischvolkskundliche Forschung der Romantik, Mohr, Tübingen 1950
 Vollschwäbisch, Stadtschwäbisch und Niederalemannisch im seither würrtembergischen Oberschwaben, Moritz Schauenburg Verlag, 1954
 Mittlere Sprachschichten als Quellen der deutschen Hochsprache: Eine historisch-soziologische Betrachtung, Dekker & van de Vegt, Nijmegen, Utrecht 1955
 Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands, Schwann, Düsseldorf 1962
 Zum Formenausgleich in der heutigen deutschen Hochsprache, Mouton & Co., 1964
 Karl Simrock: Universitätslehrer und Poet, Germanist und Erneuerer von "Volkspoesie" und älterer "Nationalliteratur" ; ein Stück Literatur-, Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, E. Schmidt, Berlin 1976
 Studien zu Raum- und Sozialformen der deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, E. Schmidt, Berlin 1979

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Учёные Германии
Германисты
Лауреаты премии Конрада Дудена
Почётные доктора Инсбрукского университета
Почётные доктора Университета Йювяскюля